Robin Leamy ist der Name folgender Personen:

* Robin Leamy (Bischof) (1934–2022), neuseeländischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rarotonga
 Robin Leamy (Schwimmer) (* 1961), US-amerikanischer Schwimmsportler